Кировское () — село в Жаксынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кызылсайского сельского округа. Код КАТО — 115265300.

Население 
В 1999 году население села составляло 613 человек (300 мужчин и 313 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 607 человек (314 мужчин и 293 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаксынского района